Distrito electoral 18 puede referirse a:
Distrito electoral 18, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 18,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.